Il singolare del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wayne Black che ha battuto in finale Maurice Ruah 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Leander Paes (primo turno)
 Kevin Ullyett (primo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Gianluca Pozzi (secondo turno)

 Luis Herrera (quarti di finale)
 Gouichi Motomura (quarti di finale)
 Oren Motevassel (semifinali)
 Chris Wilkinson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1997